Jevgenij Onjegin, roman je u stihu Aleksandra Sergejeviča Puškina
 Jevgenij Onjegin, opera Petra Iljiča Čajkovskog